Оболонь () — село Оболонского сельсовета Семёновского района Полтавской области Украины.

Код КОАТУУ — 5324585101. Население по переписи 2001 года составляло 2183 человека.

Является административным центром Оболонского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Зикранцы, Наталенки и Тукалы.

Географическое положение 
Село Оболонь находится на берегах реки Кривая Руда, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Червоный Лиман, ниже по течению примыкает село Наталенки.

История 
 В конце XVII века, входило в Горошинскую сотню Лубенского полка.
 С 1781 года входило в Хорольский уезд Киевского наместничества.
 Преображенская церковь известна с 1763 года
 Присуствует на карте 1812 года как Abalone
 C 1920-е годы — административный центр Оболонского района Полтавской губернии, вошедшего в 1932 году в образованную в том году Харьковскую область Украинской Советской Социалистической Республики.

Экономика 
 ЧП «Оболонь» (Valars).
 ООО «РайАгроСтрой», кирпичный завод.
 Оболонское межхозяйственное инкубаторно-птицеводческое предприятие.
 ООО «Агрис».
 Кирпичный завод.

Объекты социальной сферы 
 Школа І—ІІI ст.
 Школа І—ІІ ст. (cгорела).
 Детский сад.

Достопримечательности 
 Оболонская впадина — ударный кратер, который сформировался в результате падения метеорита 169 млн лет назад.

Известные уроженцы 
 Лящук, Тимофей Андреевич (р. 1930) — советский и украинский художник, заслуженный деятель искусств УССР.
 Позен Леонид Владимирович — российский скульптор-передвижник, действительный член Императорской Академии художеств, сенатор.
 Корж Алексей Александрович (1924—2010) — советский и украинский врач, ортопед-травматолог, действительный член АМН СССР (1988), академик Национальной академии наук Украины.

Примечания